Trachypithecus ebenus — вид приматов из семейства мартышковых.

Изначально был описан в качестве подвида Trachypithecus auratus, позднее был признан более близким виду Trachypithecus francoisi, при этом иногда классифицировался в составе этого вида в качестве подвида. В 2001 году был выделен в отдельный вид.

Шерсть практически полностью чёрная, чем отличается от других членов группы Trachypithecus francoisi. С видом Trachypithecus hatinhensis его связывает парапатрия, при этом генетически оба этих вида едва различимы. Это привело к предположению, что Trachypithecus ebenus является чёрной формой Trachypithecus hatinhensis, который, в свою очередь, может быть подвидом Trachypithecus laotum.

Встречается в Лаосе и прилегающих районах Вьетнама.

Примечания 

Животные, описанные в 1995 году
Млекопитающие Юго-Восточной Азии
Кази